Brzeżno (gemeente)
 Brzeżno (powiat świdwiński), hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
 Brzeźno (powiat Toruński)

Zie ook Brzeźno (doorverwijspagina)